Jitte ist
der Name einer Kata im Karate, siehe Jitte (Kata)
eine japanische Schlagwaffe, siehe Jitte (Waffe)